Moconá es un vocablo guaraní que significa "que todo lo traga" y puede referirse a:

Parque provincial Moconá,  un área natural protegida ubicada en la provincia de Misiones, en Argentina.

Saltos del Moconá, saltos que se precipitan sobre el río Uruguay, ubicados dentro del homónimo parque provincial.